Шипово — місто, регіон Баня-Лука, Республіка Сербська, Боснія і Герцеговина
 Шипово — громада, регіон Баня-Лука, Республіка Сербська, Боснія і Герцеговина
 Шипово — присілок, Іглінський район, Башкортостан, Росія
 Шипово — залізнична станція, Казахстан